El Comandante Bacara es un personaje de las películas de la Guerra de las Galaxias. Aparece en el Episodio III: La venganza de los Sith.

Bacara era el Comandante 1138 del ejército clon de la República galáctica. Este humano medía 1,83 metros y procedía de Kamino. Sirvió en varias ocasiones al General Ki-Adi-Mundi (que le puso su apodo), por última vez en el planeta Mygeeto. Allí fue donde recibió la orden 66 directamente del Emperador Palpatine.

Sin dudarlo ordenó asesinar al general Jedi. Ki-Adi Mundi reaccionó rápido notando lo que iba a pasar, desviando varios disparos. Pero estos, al ser continuos (el único punto débil Jedi), terminaron matando al célebre Jedi, que cayó abatido sin piedad y sin misericordia por sus propios soldados clon.

Después del asesinato del General Jedi, el Comandante Bacara prosiguió con la batalla de Mygeeto hasta destruir a los separatistas.

Clones de Star Wars